Tränsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tränsjön (Fågelfors socken, Småland), sjö i Högsby kommun,  (22,5 ha)
Tränsjön (Högsby socken, Småland), sjö i Högsby kommun,  (21,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn